Petersdorf, niem. Wieś Petera (Piotra)

Geografia

Austria 
 Petersdorf – potoczna nazwa gminy Perchtoldsdorf

Niemcy 
 Petersdorf – dzielnica Woldegka
 Petersdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Chrobrów (Kreis Sprottau)
 Jemiołów (Kreis Oststernberg)
 Mokrzyn (Kreis Bütow)
 Piechowice (Kreis Hirschberg)
 Pieszkowice (Kreis Lüben)
 Pieszków (Kreis Löwenberg)
 Piotrowa (Kreis Falkenberg)
 Piotrowice (Kreis Goldberg)
 Piotrowice (Petersdorf, Kreis Sprottau)
 Piotrowo (Kreis Heilsberg)
 Piotrówek (Kreis Liegnitz)
 Piotrówek (Kreis Reichenbach)
 Szobiszowice (Petersdorf, dzielnica Gliwic) 
 Żukówek (Kreis Belgard)

Zobacz też 
 Großpetersdorf